Le Motor City Open 2001 est l'édition 2001 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 27 au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.

La tête de série  Tommy Berden l'emporte en finale face à Stefan Casteleyn.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open

Liens externes 

2001
Sport aux États-Unis en septembre 2001
Squash en 2001